Михайлики — топоним

Россия 
 Михайлики — деревня, Ржевский район, Тверская область, Россия

Украина 
 Полтавская область
 Михайлики — село,  Козельщинский район
 Михайлики — село,  Полтавский район (Полтавская область)
 Михайлики — село,  Шишацкий район